

Населені пункти та їхні частини
 Попелево — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Попелево — село в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Попелево — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Попелево — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Попелево — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Попелево — осада в гміні Нове Варпно Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Попелево — лісова осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки